Тест (проба) — (Від слова англ. Test — «випробування», «перевірка») або випробування — спосіб вивчення глибинних процесів діяльності системи, за допомогою переміщення системи в різні ситуації і відстеження доступних спостереженню змін в ній.
 Тест в інформатиці — сукупність вхідних даних для програми, а також точний опис всіх результатів, які повинна виробити програма на цих даних.
 Тест у соціології, психології, педагогіці — емпірико-аналітичний метод, який відповідає критеріям наукового пізнання, що представляє разом з моделюванням, багатовимірними (нелінійними і динамічними) кількісними і якісними методами сучасну проектну і організаційну наукову методологію.
 У навчанні — система формалізованих завдань, призначених для встановлення освітнього (кваліфікаційного) рівня особи. Педагогічне тестування — форма оцінювання знань учнів, студентів (абітурієнтів), основана на застосуванні педагогічних тестів.
 У техніці — випробовування приладів та пристроїв, установок для одержання їх характеристик.
 Тест продуктивності
 Тест на проникнення
 Біотест — процедура визначення концентрації, чистоти, біологічної активності субстанції (вітаміна, гормона, антибіотика, фермента та інш.) шляхом вимірювання певних показників, які відбивають їх дію на організм, тканину, клітину, фермент чи рецептор шляхом порівняння з певним еталоном.

Див. також 
 Тестування

Джерела